Александр Шостак:
 Шостак, Александр Петрович (род. 1948) — латвийский математик и тополог.
 Шостак, Александр Андреевич (1804-?)- наказной атаман Дунайского казачьего войска, генерал-майор, полицмейстер Одессы